Tolstowo () ist ein russischer Ortsname:
 Tolstowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938: Löbegallen, 1938 bis 1946 Löbenau, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Tolstowo, untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Pillkallen, 1938 bis 1946 Hoheneck, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Tolstowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Tolstowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Tolstowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda